Sarothrias är ett släkte av skalbaggar. Sarothrias ingår i familjen Jacobsoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Sarothrias